HMS Oberon je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Oberon (1805) 
 HMS Oberon (1847) 
 HMS Oberon (1916) 
 HMS Oberon (P21) 
 HMS Oberon (S09)

Oberon